Мали се први пут појавио на Олимпијским играма 1964. године и од тада Мали је пропустио учешће само на Летњим олимпијским играма одржаним 1976. године.

На Зимске олимпијске игре Мали никада није слао своје представнике. Представници Малија закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону нису освојили ни једну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Малија (-{Comité National Olympique et Sportif du Mali}-) је основан 1962. а признат од стране МОКа 1963. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Мали на олимпијским играма